Janovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:

Janovice – comune del distretto di Frýdek-Místek, nella regione di Moravia-Slesia
Janovice – frazione di Polná, città del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina
Janovice nad Úhlavou – comune del distretto di Klatovy, nella regione di Plzeň
Janovice v Podještědí – comune del distretto di Liberec, nella regione di Liberec
Uhlířské Janovice – città del distretto di Kutná Hora, in Boemia Centrale
Velké Janovice – comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina
Vrchotovy Janovice – comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale